Cecilia Jonsdotter kan syfta på:
Cecilia Jonsdotter (Roos) (1341–1411), svensk adelsdam, kvarnägare och donator, dotter till Jon Hafthoressøn.
Cecilia Jonsdotter (Tre rutor av Slestad), svensk adelsdam och donator, dotter till Jönis Jul.